Cunha se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Iane P.R. Cunha
 Marina Ribeiro da Cunha
 Osvaldo Rodrigues da Cunha